1-я улица Новосёлки — улица на севере Москвы, в микрорайоне Новосёлки Молжаниновского района Северного административного округа.

Код ОКАТО: 45277584000. Код ОКТМО: 45343000. Встречается название улицы — Улица Новосёлки 1-я.

Названия 
29 октября 1984 года в связи с расширением черты Москвы Новосёлкинский сельский совет был упразднён, и его территория была присоединена к Москве, к Ленинградскому району. В процессе присоединения территорий деревни к Москве Новосёлки с населением 209 жителей вошли в состав столицы Союза ССР. В 1986 году проезды деревни, не имевшие ранее названий (кроме получившего название годом ранее Новосельского проезда, ныне 1-я улица Новосёлки), получили наименования с 1-й по 4-ю улицы Новосёлки.

Описание 
1-я улица Новосёлки начинается от Ленинградского шоссе, проходит перпендикулярно от него. К ней примыкают (пересекают её) Гатчинская улица и 2-я улица Новосёлки.

На 1-й улице Новосёлок расположены дома (нумерация со стороны Ленинградки): № 4; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9; № 10; № 11; № 12; № 13; № 14; № 15; № 16; № 17; № 17 строение № 11; № 18; № 19.

На улице, по её всей длине, около 660 метров, отсутствуют: тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, велосипедные парковки, стелы пешеходной навигации и частично освещение.

В соответствии с планами Правительства Москвы в данном микрорайоне предусмотрено новое строительство жилых домов и объектов инфраструктуры и обустройство улиц.

Транспорт

Автобусные маршруты 
По улице не проходят маршруты общественного транспорта, но в непосредственной близости от улицы проходит Ленинградское шоссе, где находятся остановки «Платформа Молжаниново» (ранее «Платформа Планерная»), где останавливаются автобусные маршруты Мосгортранс и Мострансавто № 13, 30, 350, 400, 440, 465, 484, 817, 851, 865.

Также в непосредственной близости от улицы проходит Международное шоссе, где находятся остановки «Международное шоссе», где останавливаются автобусные маршруты № 43, 817, 851, 948, 949, н1.

Железнодорожный транспорт 
В 1,2 км от улицы находится платформа «Молжаниново» (ранее «Планерная») Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 

 Проектируемый проезд

Примечания

Литература 
 Решение Московского городского совета народных депутатов от 6 февраля 1986 года № 261 «Об упразднении названий и присвоении новых наименований улицам в населённых пунктах, включённых в состав Ленинградского района г. Москвы»
 Е. Н. Мачульский, К. А. Аверьянов, И. Н. Милоголова, Северный округ Москвы, Энциклопедия российских деревень, 1995, — 381 с..
 «Русская речь», Институт русского языка (Российская академия наук), Российский фонд культуры, Институт русского языка имени В. В. Виноградова, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, «Наука», 2006 Выпуски № 4 — № 6, Наука, 2006.
 «Ведомости Московской городской думы», Выпуски № 1 — № 5, Московская городская Дума (Москва), 2007.
 М. И. Вострышев, Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — : Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.

Ссылки 
 Сайт мосопен, Электронная Москва, 1-я улица Новосёлки.
 Сайт мосопен, Электронная Москва, Молжаниновский район, Список улиц, Н.
 Шесть деревень на севере столицы приговорены к сносу.
 Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома № 2608-1192, от 19 сентября 1984 года «Об утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской области, переданных в административное подчинение Московскому городскому Совету народных депутатов».
 Сайт Есоседи, «Здесь располагалась деревня Новосёлки».

Улицы по алфавиту
Улицы Москвы
Молжаниновский